108 může být:

 108 (číslo) – přirozené číslo
 108 – rok
 108 př. n. l. – rok
 Silnice II/108 – silnice II. třídy na trase Stříbrná Skalice – Kostelec nad Černými lesy – I/12
 Messier 108 – spirální galaxie v souhvězdí Velké medvědice
 STS-108 – let raketoplánu Endeavour